

Ойстер-Бей — місто, штат Нью-Йорк
 Ойстер-Бей — переписна місцевість, штат Нью-Йорк